Febel ist der Familienname folgender Personen:
 Gisela Febel (* 1955), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Reinhard Febel (* 1952), deutscher Komponist